Le poirier commun est un arbre fruitier.

Poirier est aussi un patronyme et toponyme francophone.

Patronyme 

 Alain Poirier (1954-), musicologue et administrateur français ;
 Alice Poirier (1900-1995), philosophe, romancière et essayiste française ;
 Anne et Patrick Poirier (1942-), artistes français ;
 Anne Claire Poirier (1932-), réalisatrice canadienne ;
 Aurélia Poirier (19?-), actrice française ;
 Benoît Poirier (1882-1965), musicien canadien ;
 Christian Poirier (1954-), coureur cycliste français ;
 
 Conrad Poirier  (1912-1968), photographe québécois ;
 Émile Poirier (1994-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Emmanuel Poirier (1898-1952), artiste français ;
 Gérard Poirier (1930-2021), acteur canadien ;
 Germain Poirier (1724-1803), moine français ;
 Ghislain Poirier (1976-), DJ et musicien canadien ;
 Henri Poirier (1932-2005), acteur français ;
 Henriette Poirier dite Cany (1936-2010), femme politique française ;
 
 
 Jean-Claude Poirier (1944-1980), dessinateur français ;
 Jean-Louis Poirier (1944-), philosophe français ;
 Jean-Paul Poirier (1935-), physicien français, académicien des sciences ;
 
 Joseph Poirier (1840-1914), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Judes Poirier (1961-), biochimiste canadien ;
 Léon Poirier (1884-1968), réalisateur français ;
 
 Lucien Poirier (1918-2013), général français et auteur d'ouvrages sur la stratégie ;
 Manuel Poirier (1954-), réalisateur français ;
 Narcisse Poirier (1883-1984), peintre canadien ;
 Pascal Poirier (1852-1933), écrivain, avocat et sénateur canadien ;
 
 Paul-Hubert Poirier (1948-), historien canadien ;
 
 Pierre Poirier (1960-), auteur et animateur de télévision canadien ;
 Pierrette Marcelle Poirier (1909-1998), résistante française, juste parmi les nations ;
 Raymond Poirier (1917-2007), homme politique français ;
 René Poirier (1900-1995), philosophe français ;
 Richard Poirier (1842-19?), fermier et homme politique canadien ;
 Rose-May Poirier (1954-), femme d'affaires et femme politique canadienne ;
 Simon Poirier (1979-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
Sophie Poirier (1830-1879) couturière et militante communarde
 Valérie Poirier (1961-), dramaturge française ;
 
 Ulises Poirier (1897-1977), footballeur chilien.

Toponyme 

 Le Poirier, ancienne commune française du Calvados ;
 Gare du Poirier-Université, gare à Trith-Saint-Léger, en France ;
 Villa Poirier, voie du  arrondissement de Paris portant le nom d’un certain monsieur Poirier, propriétaire ;
 Poirier, un quartier de la commune de Rivière-Pilote en Martinique.

Divers 
 Poirier commun, arbre fruitier de la famille des rosacées ;
 Poirier, nom d'une figure acrobatique consistant à se tenir en équilibre sur les mains, les pieds en l'air ;
 Poirier savant, personnage de littérature fantastique.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Patronyme canadien
Patronyme français